Andrea di Bonaiuto, detto anche Andrea da Firenze – Pittore del XIV secolo
Andrea da Firenze – Compositore del XIV secolo appartenente all'Ars nova
Andrea Ciccione, conosciuto anche come Andrea da Firenze – Architetto e scultore del XV secolo
 Andrea da Firenze – religioso italiano
 Andrea di Guido da Firenze, conosciuto anche come Andrea da Fiesole – Scultore del XV secolo